De Grand Prix-wegrace van Japan 2012 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 12 oktober en 14 oktober 2012 op het circuit van Motegi.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Japan